Party Animal ou Party Animals peut se référer à :

 Party Animals, un trio de trois  personnages qui font de la musique en néerlandais, musique de happy hardcore et de gabber-pop,
 Party Animals, album du groupe norvégien Turbonegro réalisé en ,
 Party Animals & Disco Biscuits, un album de DJ Kid Loco,
 Party Animals, une série télévisée britannique diffusée sur la chaîne télévisée BBC,
 Viva Piñata: Party Animals, un jeu vidéo de la série d'animation Viva Piñata.
 Party Animals, un jeu vidéo en développement par Recreate Games.